Józef Leon Rutkowski – sędzia ziemski dobrzyński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Józef Rutkowski (lekkoatleta) (1920–1991) – polski lekkoatleta
 Józef Rutkowski (1922–2002) – polski ekonomista